Pove peut désigner :
Pove del Grappa, une commune italienne
 les Pove, un peuple du Gabon
le pove, une langue bantoue